|}

Die Bahnstrecke Brașov–Sfântu Gheorghe–Târgu Secuiesc ist eine Eisenbahnverbindung in Rumänien. Sie verläuft in den Kreisen Brașov und Covasna im Südosten Siebenbürgens durch das Burzenland und durch die Talaue der Flüsse Olt und Râul Negru.

Geschichte 
Die Bahnstrecke entstand am Ende des 19. Jahrhunderts auf dem Territorium Ungarns innerhalb der habsburgischen Doppelmonarchie. Sie wurde von einer privat finanzierten Gesellschaft errichtet und von der ungarischen Staatseisenbahn MÁV übernommen. Die Eröffnung des Abschnittes von Brașov nach Sfântu Gheorghe erfolgte am 11. Oktober 1891. Wenige Wochen später, am 30. November 1891, ging auch das Teilstück von Sfântu Gheorghe nach Târgu Secuiesc in Betrieb.

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kam Siebenbürgen und damit auch die Bahnstrecke an Rumänien. Diese wurde von der rumänischen Eisenbahn (CFR) übernommen. Von 1940 bis 1944 gelangte die Stadt Sfântu Gheorghe (ungarisch Sepsiszentgyörgy) infolge des Zweiten Wiener Schiedsspruches vorübergehend nochmals an Ungarn; die Bahnstrecke verlief somit zwischen den Bahnhöfen Prejmer und Chichiș (ung. Kökös) über die rumänisch-ungarische Grenze.

Heutige Situation 
Die Strecke ist von Brașov bis Hărman doppel-, sonst eingleisig und von Brașov bis Sfântu Gheorghe elektrifiziert. Sie ist Teil der Kursbuchstrecke 400 von Brașov nach Satu Mare. In beide Richtungen verkehren täglich ca. 20 Personenzüge. Der Abschnitt von Sfântu Gheorghe nach Târgu Secuiesc ist eine Nebenbahn, die derzeit (2011) vom privaten Anbieter Regiotrans bedient wird. Hier fahren in beide Richtungen etwa sechs Nahverkehrszüge täglich.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Rumänien
Bahnstrecke BrasovSfantu GheorgheTargu Secuiesc
Bahnstrecke BrasovSfantu GheorgheTargu Secuiesc